La cascade du Dard peut désigner :
 la cascade du Dard, une chute d'eau en France, en Haute-Savoie, à Chamonix-Mont-Blanc ;
 la cascade du Dard, une chute d'eau en France, en Haute-Savoie, à Villaz ;
 la cascade du Dard, une chute d'eau en Suisse, dans le canton de Vaud.